Colegiu se poate referi la:
 Colegiu - colectiv de judecători în cadrul organizării interne a instanței supreme din România sau cu atribuții speciale pe lângă unele organe de jurisdicție. 
 Colegiu - organizație de liber-profesioniști alcătuită cu scopul de a apăra interesele profesionale ale membrilor ei. 
 Colegiu - reuniune de persoane egale în funcție; colegiu de cardinali; colegiu de avocați. 
 Colegiu electoral - categorie electorală, în unele state, stabilită după avere sau ocupație. 
 Colegiu - instituție de învățământ mediu sau superior, cu internat, în unele state.